Алегре́то () — музичний термін, що позначає:
 Помірно швидкий темп, повільніший за алегро, але швидший за анданте.
 Музичний твір або частина циклічного твору, що виконується в цьому темпі.

Література 
 Алегрето  // Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – Київ: Наук. думка, 2004. – 446, [1] с. – (Словники України). (Завантажити )
 Алегрето // СУМ
 
 

Музичні терміни